Би́тва при И́ссе (333 до н. э.) — сражение между македонской армией Александра Великого и персидским войском царя Дария в Киликии (Малая Азия).

Предыстория и место битвы 
Македонский царь Александр Великий с армией в 32 тысячи пехоты и 4500 конных вторгся в Азию через пролив Геллеспонт в 334 до н. э. В том же году он разгромил войско персидских сатрапов в сражении на реке Граник, после чего подчинил себе всю Малую Азию и остановился в городе Тарсус.

Пока персидский царь Дарий собирал большую армию, Александр укреплял свой тыл, не рискуя идти во внутренние территории Персидской империи с непокоренными городами за спиной. Многочисленный персидский флот не позволял снабжать подкреплениями македонскую армию кратчайшим путём через Средиземное море и в то же время мог высадить десант в тылу македонян. Чтобы обезопасить тыловые коммуникации, Александр решил захватить все прибрежные города, лишив персидский флот берегового базирования. Противоборствующие армии сошлись в ноябре (мемактерионе) 333 до н. э. на побережье Исского залива Средиземного моря в том месте, где кончается Малая Азия, и начинается Азия (теперь это провинция Хатай).

Вначале армии противников разошлись. Александр, двигаясь вдоль побережья, преодолевал узкие проходы в горах. Дарий поджидал македонян на широкой равнине возле местечка Сохи. Однако Александр не спешил выйти на равнину, где персы смогли бы использовать своё численное превосходство. Тогда Дарий, не имея возможности длительное время держать громадное войско в одном месте, бросился за Александром. Захватив городок Исс, накануне оставленный Александром, персидское войско оказалось в тылу македонян. Александр развернул армию и вернулся назад. Армии встретились на берегу Исского залива, в долине небольшой речушки Пинар (Паяс). Долину стискивали Аманские горы; прибрежная полоса, где развернулась битва, была шириной всего в 2,5 км.

Силы противников

Македоняне 

Согласно Каллисфену, Диодору, Птолемею с учётом подкреплений и оставленных гарнизонов Александр к моменту битвы мог иметь около 35 тысяч пехоты и 5 тысяч конницы. В центре его построения находились полки фаланги (9 тыс. македонян и около 10 тыс. греков) глубиной в 8 шеренг.

Правый фланг (у гор): три полка, в том числе полк Пердикки. Под своим командованием Александр сосредоточил конницу гетайров под началом Филоты (около 2 тысяч). Также здесь располагалась легкая кавалерия, критские лучники и пехота из варваров (всего около 2 тысяч).

Левый фланг (у моря): три полка, в том числе полки Птолемея и Мелеагра. Общее командование левым флангом осуществлял Парменион, пехотой командовал Кратер. На левом фланге Александр поставил фессалийскую тяжелую конницу (около 1,8 тыс.) и конницу греческих союзников (около 600), за ними пехотные отряды фракийцев (Ситалк) и иллирийцев (7—10 тысяч).

Персы 
Силы персов неизвестны, греческие источники называют невероятное число — 250–600 тысяч, из которых 30 тысяч только греческих наёмников-гоплитов. Современные историки склоняются к оценке персидского войска в 100 тысяч, однако на довольно шатких основаниях логистики. Число греческих гоплитов оценивается в 10–12 тысяч воинов. Персидский царь Дарий поставил в центре против македонской фаланги своих греческих гоплитов, по обоим флангам от греков расположил панцирную персидскую пехоту, заполнив ею полосу вдоль речки от моря до гор. Тяжеловооруженную конницу под командованием Набарзана Дарий направил на свой правый фланг, ближний к морю, где имелся некоторый простор для манёвров кавалерии. Конные отряды персов располагались также по всей линии фронта и возле самого Дария, чья колесница занимала место в центре боевого построения.

Основное разнородное войско персов было построено по племенам бесполезно глубоким строем за спинами греческих гоплитов и персидской пехоты. Как пишет Курций: «Дарий же, повелитель такой огромной армии, из-за тесноты поля боя свел её к той самой малочисленности, за какую презирал врага».

Ход битвы 

Ход сражения описан у Диодора, Курция и наиболее подробно у Арриана.

Войско Дария стояло неподвижно на берегу речки Пинар, не глубокой, но обрывистой. В отдельных местах, где берег казался пологим, персы устроили заграждения. Александр подвел свою армию в полном боевом порядке на расстояние полета стрелы, затем бросился в атаку во главе конницы на левый фланг персов, где держали оборону персидская пехота и конные отряды персидских вельмож. Гетайры вошли как нож в варварский строй; пешие персы сразу же побежали, обнажая фронт.

В центре македонская фаланга форсировала неглубокую речку и столкнулась с наиболее боеспособной частью персидской армии — греческими гоплитами-наёмниками. Гоплиты пытались сбросить фалангитов с берега, подразделения фаланги упрямо вгрызались вперед. Отряды гоплитов вклинились в разрывы между македонскими подразделениями; этому способствовало то, что правый фланг Александра вырвался вперед. На этом участке македоняне понесли наиболее тяжелые потери в сражении.

На левом фланге армии Александра, примыкающем к морю, персидская тяжелая конница, переправившись через Пинар, атаковала кавалерию македонян. Как и в центре персам сопутствовал здесь относительный успех, и фессалийская конница подалась назад, но вновь контратаковала.

Александр, опрокинув стоявших перед ним персов, повернул эскадроны и ударил во фланг греческим гоплитам. Те вынуждены были отступить в относительном порядке, увидев начавшееся бегство персов и не ожидая от них поддержки. С развалом всего левого крыла персидского войска царь Дарий решил покинуть поле боя, тем более, что Александр приблизился к его колеснице, истребляя личную охрану. Как образно написал Диодор:

« [македоняне] навалили груду тел [персов] высотой до колесницы [персидского царя]».

На глазах Дария гибли его сподвижники и родственники, не в силах остановить поступательный порыв Александра с гетайрами, направленный к персоне Дария. В схватке Александр был легко ранен в бедро мечом.

С бегством персидского царя началось повальное паническое бегство всего войска персов, в котором оно пострадало от давки и преследовавших македонян сильнее, чем непосредственно в бою. Большая часть персидского войска, призванного из подвластных народов, бежала, так и не вступив в бой с противником.

Итоги битвы 

В этом сражении македоняне потеряли 150 всадников и 300 пехотинцев. Потери персов греки исчисляют в более чем 100 тысяч человек, однако из сопоставления цифр с противоположных сторон известно, что победители обычно преувеличивали потери побежденных в 5–20 раз. Очевидцы просто отметили, что всё поле боя было усыпано телами персов, а через небольшие расщелины перебирались по трупам как по мосткам.

Дарию после бегства удалось собрать только 4 тысячи воинов, с которыми пересёк Евфрат на пути в центральные области Азии. Александр не преследовал его. Греческие наёмники-гоплиты в количестве 8 тысяч организованно отошли в горы, после чего переправились на Кипр. Многим из персидского войска удалось спастись, потому что солдаты Александра бросились грабить богатый обоз. В руки Александра попали мать, жена и дети Дария, а также много золотой утвари и предметов роскоши, прежде не виданных македонянами. Жена Дария позднее скончалась в обозе македонской армии, а дочь Дария Александр взял в жёны после возвращения из индийского похода. Большая добыча была захвачена также в Дамаске, где персидский царь оставил свой двор, прежде чем отправиться на несчастливую для него битву. Как писал Плутарх :
«Македоняне тогда впервые научились ценить золото, серебро, женщин, вкусили прелесть варварского образа жизни и, точно псы, почуявшие след, торопились разыскать и захватить все богатства персов.»

После победы при Иссе Александр покорил всё восточное побережье Средиземного моря, включая Финикию, Палестину и Египет. Следующее большое сражение с царём Дарием произошло при Гавгамелах через 2 года, в 331 до н. э.

В искусстве 
 Битва при Иссе (мозаика)
 Сидонский саркофаг
 «Битва Александра» — картина Альбрехта Альтдорфера

Примечания

Литература 
  Кн.2.

Ссылки 

 Diodorus Siculus, Book XVII, с сайта проекта Perseus.
 Battle site near Issus  from Livius on ancient history by Jona Lendering.

 

333 год до н. э.
Сражения державы Ахеменидов
Хатай (ил)